Роман Глебович (ум. после 1301) — князь Новгородский (—1293), Мстиславский (1281—после 1301). Младший сын Глеба Ростиславича Смоленского.

Биография 
Сразу после нашествия Дюденя и вокняжения Андрея Александровича во Владимире и Новгороде (1293) Роман по его поручению вместе с новгородцами провёл поход под основанную шведами в земле карелов крепость. Русское войско вынуждено было отступить по причине оттепели и недостатка в конском корме. По версии Л. Войтовича, Роман был новгородским князем до 1293 года. Согласно летописи, новгородским князем с 1284 года был Дмитрий Александрович.

Вместе со старшим братом Александром Смоленским участвовал в военном походе и осаде Дорогобужа в 1300 году. На помощь городу подошли войска их двоюродного брата Андрея Михайловича Вяземского и разбили Глебовичей.

В ЭСБЕ содержится информация, отнесённая к Роману Михайловичу брянскому (ум.1288), о поражении его от Гедимина и захвате последним Брянска в 1305 году, которая, возможно, относится к Роману Глебовичу.

В литературе 
 В романе К. В. Сычева "Дмитрий Красивый" издательство "Ладомир", 2008 год.

Семья и дети 
Жена — дочь Льва Юрьевича или Юрия Львовича галицких (?)

Дети:
 Дмитрий — князь Брянский (1314—после 1333, после 1340—после 1352). По другой версии, Василию Александровичу наследовал его брат Дмитрий.
 Василий? — князь Брянский (1356). По основной версии, после свержения с брянского престола Дмитрия Романовича Иваном Александровичем Смоленским престол был занят сыном Ивана Василием.

Примечания

Ссылки 
 Все монархии мира

Князья новгородские
Рюриковичи по алфавиту